Rouvres (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Rouvres (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Rouvres (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France